Кла́ус Фи́шер (; род. 27 декабря 1949) — немецкий футболист и тренер, третий по результативности бомбардир в истории немецкой Бундеслиги.

Клубная карьера 

С 1968 по 1970 год Фишер играл за «Мюнхен 1860». В 1970 году нападающий перешёл в «Шальке 04», где провёл бо́льшую часть своей карьеры. Позже немец поиграл за «Кёльн» с 1981 по 1984 год и «Бохум» с 1984 по 1988 год.

За сборную ФРГ провел 45 матчей и забил 32 гола. Является вторым бомбардиром в истории чемпионатов Германии после Герда Мюллера.

В 1975, 1979 и 1982 годах голы в падении через себя в исполнении Клауса Фишера признавались в ФРГ голами года.

В 1992 году Фишер тренировал гельзенкирхенский «Шальке 04».

Карьера в сборной 
С 1977 по 1982 год Клаус Фишер провел 45 матчей за сборную Германии по футболу и забил в ее составе 32 гола. Вместе с национальной сборной Фишер дошел до финала Чемпионата мира 1982 года в Испании.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата мира: 1982
 Обладатель Кубка ФРГ (2): 1972, 1983
 Лучший бомбардир немецкой Бундеслиги: 1976
 Лучший бомбардир «Шальке 04» в немецкой Бундеслиге: 182 гола
 Второе место в чемпионате ФРГ: 1972, 1977, 1982

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Матчи и голы Клауса Фишера в Бундеслиге — rsssf.com
 Профиль Клауса Фишера на сайте fussballdaten.de
 Профиль Клауса Фишера на сайте dfb.de
 Профиль Клауса Фишера на сайте kicker.de
 Профиль футболиста Клауса Фишера на сайте Transfermarkt
 Профиль тренера Клауса Фишера на сайте Transfermarkt

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Бохум»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Шальке 04»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Шальке 04»